Eistert ist der Familienname folgender Personen:

Bernd Eistert (1902–1978), deutscher Chemiker, Entdecker der Arndt-Eistert-Homologisierung
Ulrich Eistert (* 1935), deutscher Chorleiter und Chordirektor der Staatsoper Stuttgart